Decio Guicciardi (1870-1918) – commediografo italiano
 Diego Guicciardi (1756-1837) – diplomatico, politico e banchiere italiano
 Enrico Guicciardi (1909-1970) – giurista, docente e avvocato italiano
 Enrico Guicciardi (1812-1895) – politico italiano
 Ferruccio Guicciardi, propr. Ferruccio Guicciardi Romani (1895-1947) – aviatore italiano
 Gian Carlo Guicciardi (1940) – liutaio italiano
 Giovanni Guicciardi (1819-1883) – baritono italiano
 Luigi Guicciardi (1953) – scrittore e insegnante italiano